Andreas Hofmann (1991-vivente), giavellottista tedesco.
 Andreas Hofmann (1986-vivente), calciatore tedesco.
 Andreas Hofmann (1752-1849), filosofo tedesco e rivoluzionario.